Il toponimo Teslui può riferirsi a diverse località della Romania:
Teslui, comune del distretto di Dolj
Teslui, comune del distretto di Olt